In nachfolgender Liste sind die Präsidenten des belgischen Senats (niederländisch: Voorzitter van de Belgische Senaat, französisch: Président du Sénat belge) von seiner Gründung an im Jahr 1831 bis heute angeführt. Der Präsident des Senats hat den Vorsitz des Plenums und des Präsidiums inne. Seit dem 13. Oktober 2020 belegt Stephanie D'Hose (Open VLD) dieses Amt.

Siehe auch 
 Senat (Belgien)

Weblinks 
 Die Präsidenten. Offizielle Webseite des belgischen Senats

!
Belgischer Senat, Prasidenten